Barbora Krejčíková i Nikola Mektić eren la parella defensora del títol, però van decidir participar-hi amb parelles diferents. Krejčíková va repetir amb Rajeev Ram i novament es van repetir el títol aconseguit en l'edició de 2019. Això significa que Krejčíková va guanyar el tercer títol consecutiu de l'Open d'Austràlia en categoria mixta, mentre que per Ram era el segon. Addicionalment, Krejčíková i Ram també es van classificar per la final de dobles respectius, però malauradament cap dels dos va poder fer el doblet de títols.

Caps de sèrie 

  Barbora Strýcová /  Nikola Mektić (1a ronda)
  Nicole Melichar /  Robert Farah (2a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Mate Pavić (quarts de final)
  Chan Hao-ching /  Juan Sebastián Cabal (1a ronda)

  Demi Schuurs /  Wesley Koolhof (1a ronda)
  Barbora Krejčíková /  Rajeev Ram (campions)
  Latisha Chan /  Ivan Dodig (1a ronda)
  Luisa Stefani /  Bruno Soares (2a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Referències

Enllaços externs 
 Quadre 

2021
Competicions tennístiques del 2021